Raiffeisen Суперлига 2016/2017 — 18-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 20 августа 2016 года по 28 мая 2017 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Косова
  Суперлига на UEFA.com

Чемпионат Косова по футболу
Косово